Kennedy, családnév

Földrajz
 Amerikai Egyesült Államok
 Kennedy (Alabama)
 Kennedy (Illinois)
 Kennedy (Indiana)
 Kennedy (Kalifornia)
 Kennedy (Minnesota)
 Kennedy (Missouri)
 Kennedy (Nebraska)
 Kennedy (New York)
 Kennedy (Wisconsin)
 Ausztrália
 Kennedy (Queensland)
 Kanada
 Kennedy (Ontario)
 Kennedy (Saskatchewan)
 Kolumbia
 Kennedy (Bogotá)